Le nom dUSS Oriole est porté par plusieurs navires de l'United States Navy :
 , est un bateau à vapeur acquis en 1864 et vendu en 1865 ;
 , est l'ancien sloop de guerre USS Dale lancé en 1839, rebaptisé Oriole en 1906, et vendu en 1921 ;
 , est un dragueur de mines de la classe Lapwing lancé en 1918 et vendu en 1947 ;
 , est navire lancé sous le nom d'USS LCI(L)-973 en 1944, rebaptisé Oriole en 1952 et vendu en 1961 ;
 , est un chasseur de mines de la classe Osprey lancé en 1993 et vendu en 2010.

Oriole